

События 
 Консулы Имп. Цезарь Домициан А. (XVII раз) и Тит Флавий Клемент.
Хань и Хунну:
 Восставшие северные Хунну сражаются под руководством Фынхэу;
 Усмирение восстания в Заднем Чеши.

Родились 
 Антиох Сардинский — раннехристианский мученик.

Скончались 
 22 февраля — Авилий Александрийский, епископ Александрийский (84—95), Святой христианской Церкви;
  — знаменитый римский возничий колесниц, любимец плебса;
  — римский вольноотпущенник, секретарь Нерона, казнён Домицианом
 Гай Валерий Флакк (поэт) — римский поэт, автор незаконченной поэмы «Аргонавтика».
 Иосиф Флавий — древнееврейский историк и военачальник.
 Тит Флавий Клемент — государственный деятель Римской империи.

См. также